Hurst peut désigner :

Patronyme 

 André Hurst, professeur de grec ancien et recteur de l'Université de Genève
 Brandon Hurst (1866-1947), acteur britannique ;
 Brian Desmond Hurst (1900-1986), réalisateur, scénariste et producteur irlandais ;
 Bruce Hurst (né en 1958), joueur américain de baseball ;
 Emma Hurst (née en 1981), femme politique australienne ;
 Fannie Hurst (1889-1968), romancière américaine ;
 Geoffrey Hurst (né en 1941), footballeur anglais ;
 George Hurst (1926-2012), chef d'orchestre britannique ;
 Ian Hurst (né en 1951), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Jean-Louis Hurst (1935-2014), militant anticolonialiste, journaliste, enseignant et écrivain français ;
 John Fletcher Hurst (1834-1903), évêque américain de l'Église épiscopale méthodiste ;
 Katharine Hurst, juriste australienne ;
 Leonard Hurst (1871-1937), athlète britannique ;
 Lillian Hurst (née en 1949), actrice portoricaine ;

 Pat Hurst (née en 1969), golfeuse américaine ;
 Ryan Hurst (1976-), acteur américain ;
 Samia Hurst (1971-), bioéthicienne suisse.

Toponyme

États-Unis 
 Hurst, ville de l'Illinois ;
 Hurst, ville du Texas.

France 
 Hurst, Hameau en Alsace.

Royaume-Uni 
 Hurst, village anglais situé dans le Berkshire.

Voir aussi 
 ,
 
Homonymie de localités aux États-Unis